Шпор () — многозначный термин.

Носители фамилии 
 Шпор, Георг (род. 1951) — немецкий гребец, рулевой.
 Шпор, Луи (1784—1859) — немецкий скрипач, композитор, дирижёр и педагог.
 Шпор, Розалия (1829—1919) — немецкая арфистка.

Другое 
 Шпор — морской термин; нижний конец вертикального рангоутного дерева (мачты или стеньги).

См. также 
 Шпора